Интегратор:
 Интегратор (устройство) — вычислительное устройство для определения интегралов.
 Интегратор (электроника) — аналоговое электронное устройство, выходной сигнал которого является интегралом от входного.
 Употребляется в смысле системный интегратор — компания, предоставляющая объединяющий информационный сервис.